Rocky Mount puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
 Rocky Mount (Carolina del Norte)
 Rocky Mount (Virginia)